Lewis Morris kan syfta på:

* Lewis Morris (1671–1746), amerikansk kolonial guvernör
 Lewis Morris (1726–1798), en av USA:s grundlagsfäder
 Lewis Morris (1701–1765), walesisk poet
 Lewis Morris (1833–1907), walesisk poet
 Lewis Richard Morris (1760–1825), amerikansk politiker